Petka (serbisch ; russisch ) steht für:

 Petka, Dorf in der Opština Kostolac, Serbien
 Petka (Lazarevac), Ort in der Stadt und Gemeinde Lazarevac, Okrug Belgrad, Serbien
 Petka von Bulgarien (auch Petka von Serbien), asketische Heilige des 10. Jahrhunderts, siehe Paraskevi von Iași

Pětka steht für:

 Pětka, außerparlamentarische Gruppierung in den 1920er Jahren in der Ersten Tschechoslowakischen Republik